En Pologne, Roszkowice peut désigner :

dans la voïvodie d'Opole
 Roszkowice, village du powiat de Brzeg
 Roszkowice, village du powiat de Kluczbork 
 Roszkowice, village du powiat d'Opole 

dans la voïvodie de Lubusz
 Roszkowice, village 

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Roszkowice, village du powiat de Choszczno.